Mjóifjörður (Austurland) 
Mjóifjörður (Ísafjarðardjúp)
Mjóifjörður (Kerlingarfjörður)